Ascendência — conjunto de familiares de gerações anteriores
 Antepassado — parente ancestral
 Aorta ascendente — vaso sanguíneo arterial do tórax humano
 Signo ascendente — tipo de signo do Zodíaco na astrologia